Jméno a příjmení Richard Pohl nosí více osobností:

 Richard Pohl (1983) (* 1983) – český klavírista
 Richard Pohl (1826) (1826–1896) – německý hudební kritik, spisovatel, básník